Blasket steht für
Blasket Islands, Irland
Blasket Biographies, Biografiensammlung
Siehe auch
Plaskett